Super Aguri SA05 - болид Формулы-1, построенный командой Super Aguri F1 для участия в чемпионате мира сезона  года.

История 

Шасси представляло собой модернизированное командой Super Aguri F1 шасси Arrows A23. Были переделаны монокок, задняя часть болида, аэродинамический пакет.

Результаты выступлений в Формуле-1

Примечания

Ссылки 

Шасси Super Aguri Формулы-1